Namnet Per Sahlström kan avse:

 Per Sahlström (1785-1866), riksdagsman i bondeståndet
 Per Sahlström (1834-1917), riksdagsman i andra kammaren